R24 peut faire référence à :

Chimie 
 La phrase de risque : Toxique par contact avec la peau,  sur les étiquettes de produits chimiques.

Sport automobile 
 Renault R24, une formule 1 engagée par l'écurie Renault F1 Team.

Transports 
Moto 
 BMW R 24, un modèle du constructeur allemand BMW.

Route
  Ring belge R24, contournement sud de Nivelles.

Signalisation
 Feu de signalisation routier R 24, arrêt absolu, en général utilisé aux intersections avec des lignes de tramway.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres